Петер Тэгтгрен (, родился 3 июня 1970 года) — шведский музыкант, композитор, мультиинструменталист, продюсер, режиссёр клипов, лидер дэт-метал группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проекта Pain. Кроме этого Тэгтгрен создал блэк-металический проект The Abyss, участвовал в супергруппах War (блэк-металлический проект, включающий музыкантов из Abruptum и Dark Funeral), Lock Up (грайндкор) и Bloodbath (дэт-метал). Тэгтгрен владеет собственной звукозаписывающей студией The Abyss и является известным музыкальным продюсером. В его студии записывались многие металические группы, включая Dimmu Borgir, Marduk, Sabaton, Therion, Children of Bodom, Immortal, Dark Funeral и Borknagar.

В одном из своих интервью Тэгтгрен заявил, что Hypocrisy является для него всего лишь хобби, а наибольшее предпочтение он отдаёт своей студии — Abyss Studio.

Тэгтгрен создал музыкальный проект Lindemann совместно с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

Музыкальные пристрастия 
Большое влияние на Петера оказала группа Kiss, именно она вдохновила его стать музыкантом. Играть в направлении экстремальной музыки для Петера поспособствовала музыка группы Metallica, а также Venom и Possessed.

Философия 
Петер Тэгтгрен не хочет называть себя сатанистом, используя при этом слово ненавистник (дословно hateanist) по отношению к религии (в большей степени к христианству). Воспитывался в семье, по его словам, ненавидящей религию.

Дискография 
 1992 — Hypocrisy — Penetralia (гитара, клавишные, ударные)
 1993 — Hypocrisy — Osculum Obscenum (гитара, клавишные)
 1994 — Hypocrisy — The Fourth Dimension (вокал, гитара, клавишные, продюсирование, микширование)
 1995 — The Abyss — The Other Side (бас-гитара, ударные)
 1996 — The Abyss — Summon the Beast (бас-гитара, ударные)
 1996 — Hypocrisy — Abducted (вокал, гитара, клавишные, продюсирование, микширование)
 1996 — Therion — (вокал в песне «Path of the Psychopath», запись которой можно услышать на компиляции Bells of Doom, выпущенной в 2001 году)
 1997 — Hypocrisy — The Final Chapter (вокал, гитара, клавишные, ударные)
 1997 — Therion — A’arab Zaraq – Lucid Dreaming (дополнительная лид-гитара в песне «Under Jolly Roger»)
 1997 — Pain — Pain (все инструменты, вокал)
 1999 — Pain — Rebirth (все инструменты, вокал)
 1999 — Pain — End of the Line (все инструменты, вокал)
 1999 — Pain — On and On (все инструменты, вокал)
 1999 — Hypocrisy — Hypocrisy (гитара, вокал, клавишные)
 1999 — Lock Up — Pleasures Pave Sewers (вокал)
 2000 — Hypocrisy — Into The Abyss (вокал, гитара, клавишные)
 2002 — Pain — Nothing Remains the Same (все инструменты, вокал)
 2002 — Hypocrisy — Catch 22 (вокал, гитара, клавишные)
 2004 — Hypocrisy — The Arrival (вокал, гитара, клавишные, микширование)
 2004 — Bloodbath — Nightmares Made Flesh (вокал)
 2005 — Pain — Dancing with the Dead (все инструменты, вокал)
 2005 — Hypocrisy — Virus (вокал, гитара, микширование)
 2007 — Pain — Psalms of Extinction (все инструменты, вокал)
 2008 — Pain — Cynic Paradise (все инструменты, вокал)
 2009 — Hypocrisy — A Taste of Extreme Divinity (вокал, гитара, микширование)
 2011 — Pain — You Only Live Twice (все инструменты, вокал)
 2011 — Lock Up — Necropolis Transparent (вокал в нескольких песнях)
 2012 — Sabaton — Carolus Rex (дополнительный вокал в песне «Gott Mit Uns» и кавер-версии песни «Twilight Of The Thunder God» группы Amon Amarth)
 2013 — Hypocrisy — End of Disclosure (гитары, вокал, клавишные, микширование)
 2015 — Lindemann — Skills in Pills (все инструменты, бэк-вокал, микширование)
 2016 — Pain — Coming Home
 2018 — Immortal — Northern Chaos Gods (бас)
 2019 — Lindemann — F & M (все инструменты, микширование)
 2021 — Pain — Party In My Head (Все инструменты, вокал)
 2021 — Hypocrisy — Worship (гитара, вокал)
 2022 — Joe Lynn Turner - Belly of the Beast (гитара, бас, продюсирование, микширование)

Примечания 

Музыканты дэт-метала
Музыканты блэк-метала
Композиторы по алфавиту
Гитаристы Швеции
Композиторы Швеции
Музыканты в стиле индастриал